«Премия «Джини» за лучшую мужскую роль второго плана» присуждалась Канадской академией кино и телевидения, с 1980 по 2011 года. С 2012 года носит другое название.

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е 

Джини (кинопремия)
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам